Western Football League 1897–98 var den sjette sæson af den engelske fodboldliga Western Football League. I forhold til sæsonen før var ligaen blevet udvidet fra 16 til 18 hold, men Divison 1 var blevet reduceret fra 9 til 8 hold, mens Division 2 blev udvidet fra 7 til 10 hold.

Resultater

Division 1 

Division 1 havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Bristol City FC fra, som dermed vandt ligaen for første gang.

Division 2 

Division 2 blev spillet for femte gang og havde deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. For første gang i ligaens historie var der ingen reservehold i Division 2. Turneringen blev vundet af nedrykkerne Bedminster FC, som dermed vandt Division 2 for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Western League

Noter 

Sæsoner i Western Football League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898